Арбоґа́ст — прізвище та ім'я.

 Флавій Арбоґаст (; ?—8 вересня 394) — римський полководець франкського походження в кінці IV століття
 Тьєррі Арбоґаст (;  1957) — французький кінооператор
Граф Арбоґаст «Ербо» фон Кагенек (; 2 квітня 1918 — 12 січня 1942) — німецький льотчик-ас, гауптман люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.